Soswinski ist der Familienname folgender Personen:

 Herta Soswinski (1917–2004), österreichische Übersetzerin, Widerstandskämpferin und Überlebende des Holocaust
 Ludwig Soswinski (1905–1997), österreichischer Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Sylvia Soswinski, österreichische Lehrerin und Publizistin